Smokrić je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Lovinac, Ličko-senjska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 23 stanovnika.

Izvori

Naselja u sastavu Općine Lovinac